Adarnassé  peut désigner :
 Adarnassé , prince-primat d’Ibérie de 627 à 637/642 ;
 Adarnassé  († 807), prince géorgien de la famille des Bagrations ;
 Adarnassé , roi d’Abkhazie de 873 à 882 ;
 Adarnassé , prince géorgien d’Artanouji du .

Voir aussi 
 Adarnassé II d'Artanoudji
 Adarnassé II de Kakhétie
 Adarnassé III d'Ibérie
 Adarnassé IV (roi des Kartvels)
 Adarnassé V d'Ibérie
 Adarnassé VII Bagration
 Adarnassé XI Bagration